Drie personages uit het werk van J.R.R. Tolkien:
De tweede zoon van Tar-Amandil, de derde koning van Númenor.
De vijftiende heer van Andúnië.
De tiende koning van Arnor.